Anthony Johnson, conjunto del nombre propio Anthony y del apellido Johnson, puede referirse a las siguientes personas:

 Anthony Johnson (1974), baloncestista estadounidense.
 Anthony Johnson (c. 1600-1670), colono angoleño.
 Anthony Johnson (1984-2022), peleador de artes marciales mixtas estadounidense.